David Duncan (1913-1999), scrittore e sceneggiatore statunitense, autore di romanzi fantascientifici soprattutto intorno agli anni Cinquanta;
 David John Duncan, meglio conosciuto come Dave Duncan (n. 1933), scrittore di fantasy nato in Scozia e residente in Canada dal 1955;
 David Ewing Duncan, giornalista e scrittore statunitense;
 David Duncan (n. 1960), contabile e uomo d'affari statunitense, partner della Arthur Andersen, coinvolto nello scandalo Enron.
 David Duncan (1982), sciatore canadese